Maghrebstenskvätta (Oenanthe halophila) är en nordafrikansk fågel i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar. Den  behandlas traditionellt som underart till sorgstenskvättan (Oenanthe lugens) men urskiljs allt oftare som egen art. Fågeln förekommer i nordvästra Afrika.

Utseende och läte 
Maghrebstenskvättan är mycket lik sin nära släkting sorgstenskvättan med ljus hjässa, nacke och undersida, svart på rygg och vingar som flyter ihop med den svarta hakan samt den för stenskvättor typiska svart "T"-mönstret på den vita stjärten. Den skiljer sig dock genom att honan har en tydlig avvikande dräkt med ljust beigebrun rygg samt ljus eller gråsolkig strupe. Vidare har hanen en i genomsnitt smalare svart "brygga" på ryggen mellan den vita nacken och den vita övergumpen, något mindre ljusa baser på vingpennorna och mindre rostbeige ton på undre stjärttäckarna, så att de ser nästan vita ut. Både läte och sång är mycket lika sorgstenskvättans.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer från östra Marocko till norra Libyen och nordvästra Egypten. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Artstatus 
Traditionellt betraktas den som underart till sorgstenskvättan (O. lugens) men urskiljs som egen art av Birdlife Sveriges taxonomiska kommitté grundat på tydlig könsdimorfism, allopatrisk utbredning samt andra morfologiska skillnader. Sedan 2021 urskiljer även tongivande International Ornithological Congress (IOC) maghrebstenskvättan som egen art.

Familjetillhörighet 
Stenskvättorna ansågs fram tills nyligen liksom bland andra buskskvättor, stentrastar, rödstjärtar vara små trastar. DNA-studier visar dock att de är marklevande flugsnappare (Muscicapidae) och förs därför numera till den familjen.

Levnadssätt 
Arten påträffas likt sorgstenskvättan i karga bergstrakter, oftast i raviner och på sluttningar, ibland även i plattare klippig miljö med lite vegetation. Den är huvudsakligen en stannfågel som livnär sig på insekter. Fågeln häckar mellan mars och juli i en klippskreva eller i ett hål i marken.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den inte som god art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Namn 
Maghreb är namnet på nordvästra Afrika norr om Sahara.

Noter

Externa länkar 
 Läten på xeno-canto.org

Flugsnappare
Fåglar i palearktiska regionen